Oeder se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Christian Edler von Oldenburg Oeder
 Georg Christian Oeder